20-й чемпионат мира по бадминтону прошёл с 5 по 11 августа 2013 года в китайском городе Гуанчжоу. Соревнования проводились в спортивном центре стадиона Тяньхэ. Впервые с 2005 года сборная Китая смогла завоевать всего 2 золотые медали, особенно сенсационным этот результат стал из-за того, что чемпионат прошёл в самом Китае, и при этом китайские спортсмены на последних двух чемпионатах мира, а также на летних Олимпийских играх 2012 года завоевали все возможные золотые медали.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте международной федерации бадминтона BWF

2013
Спорт в Китае в 2013 году
Бадминтон
Август 2013 года
Международные спортивные соревнования в Гуанчжоу
Международные соревнования по бадминтону в Китае
Чемпионаты мира в Китае